Niemcy:
 Gosheim – dzielnica gminy Huisheim w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Gosheim – gmina w kraju związkowym Badenia-WIrtembergia, w powiecie Tuttlingen